Кукуеций:
 Старые Кукуецы — село в Рышканском районе Республики Молдова.
 Новые Кукуецы — село в Рышканском районе Республики Молдова.